

Biografia
Viene scoperto dal regista Matteo Garrone, mentre lavorava come parcheggiatore abusivo. Partecipa a vari film come Napoli Napoli Napoli di Abel Ferrara e La nuova squadra su Rai 3.

Nel 2010 partecipa come "pubblico parlante" su Canale 34 Tifosi di Raffaele Auriemma con Luca Sepe.

Ha partecipato ai film Un camorrista per bene e Sodoma - La scissione di Napoli (come protagonista). Nel settembre 2012 è in giuria, insieme a Pino Baldares, nella nuova edizione di Miss Fotomodella d'Italia 2012 su Italia 2 Tv. Il 14 ottobre partecipa come concorrente da Paolo Bonolis nel programma televisivo di Canale 5 Avanti un altro!.

Filmografia

Cinema
 Napoli Napoli Napoli, regia di Abel Ferrara (2009)
 Un camorrista per bene, regia di Enzo Acri (2010)
 Vacanze a Baia Domizia, regia di Nando De Maio (2010)
 Bangkok Connection, regia di Max Bellocchio (2010)
 Moda e amore, regia di Antonio Alfano (2013)
 Gomorroide, regia di Francesco Prisco (2017)

Televisione
 La nuova squadra, registi vari (2011)
 Grand Hotel Comedy, regia di Sergio Zecca - sitcom di Telenorba (2011)
 Sodoma - La scissione di Napoli, regia di Genny Fenny (2011)
 Gomorra - La serie, regia di Stefano Sollima - (fiction su Sky) (2014)

Cortometraggi
 Napoli - La camorra non sempre paga, regia di Francesco Bortone (2010)
 Totore, regia di Stefano Russo (2011)
 Sara sarà, regia di Peppe Lanzetta (2011)
 Fly High, regia di Alasko Kader (2012)
 La macchina americana, regia di Alessandro Spada (2013)
 Un solo minuto, regia di Luigi Addate e Matteo Cispone (2017)

Serie web
 Gomorroide, regia di Francesco Prisco - Web serie (2012)

Teatro 
 Vincere e vinceremo (2010)

Programmi TV
Tifosi - Quelli che parlano, di Raffaele Auriemma - (Canale 34) (2010-2012)

Videoclip
 Fly High - Banty Bee, diretto da Alasko Kader (2012)
 Medley Neomelodico Rap - Male & Prendere o Lasciare - Rosario Miraggio & Papaceccio (2012)
 Ti seguirò - Luigi Addate feat. Shade e Reverendo (2015)

Note

Altri progetti